Ringwall Schwedenschanze steht für:

 Ringwall Schwedenschanze (Bastheim), Bastheim, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Ringwall Schwedenschanze (Elfershausen), Bad Kissingen, Bayern
 Ringwall Schwedenschanze (Essenbach), Landkreis Landshut
 Ringwall Schwedenschanze (Heiligenstadt in Oberfranken), Landkreis Bamberg
 Ringwall Schwedenschanze (Kützberg), Landkreis Schweinfurt
 Ringwall Schwedenschanze (Rottensteiner Forst), Landkreis Haßberge